Die NB I. Szabó László csoport 2003/04 war die höchste Spielklasse der ungarischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2003/04.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 28. September, 5. Oktober, 16. und 30. November, 7. Dezember 2003, 25. Januar, 8. und 22. Februar, 21. März sowie 4. und 18. April 2004. Sie wurden dezentral bei den beteiligten Vereinen gespielt.

Saisonverlauf 

Obwohl der Titelverteidiger Csuti Antal SK Zalaegerszeg zu den Saisonbeginn dem ASE Paks unterlag und außerdem gegen Nagykanizsa TSK ein Unentschieden abgab, setzten sie sich mit 8 Punkten Vorsprung durch.
Aus der NB I/B. waren Makói Spartacus Vasas Sportegyesület und Tabáni Spartacus Sportegyesület aufgestiegen. Während Makói den Klassenerhalt erreichte, mussten Tabáni direkt wieder absteigen. Aus sportlicher Sicht wäre Vasas SC Novák der zweite Absteiger gewesen, durch den Rückzug des Miskolci SSC erreichte dieser jedoch noch den Klassenerhalt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Sportveranstaltung in Ungarn
Schach (Ungarn)
Schachveranstaltung 2003
Schachveranstaltung 2004